Макке () — немецкая фамилия. Известные носители: 

 Макке, Август (1887—1914) — немецкий художник-экспрессионист.
 Макке, Гельмут (1891—1936) — немецкий художник, двоюродный брат Августа Маке.
 Эрдман-Макке, Элизабет (1888—1978) — жена Августа Макке, мемуаристка, писательница.

См. также 
 Маке